Playa Vicente kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Playa Vicente, Veracruz, 
 Playa Vicente kommun, Veracruz, 
 Playa Vicente, Puebla, Ajalpan, 

Robotskapade Mexikoförgreningar